Первый сезон американского телесериала Медиум телеканала NBC стартовал 3 января 2005 года, заключительная серия сезона вышла 23 мая того же года. Сезон состоит из шестнадцати эпизодов.

Сюжет 
У Элисон Дюбуа трое детей и любящий муж. Она - образцовая мать и домохозяйка. И она обладает экстраординарными способностями: может говорить с мёртвыми.

Этот дар помогает Элисон в работе над раскрытием преступлений, поисках пропавших без вести. Элисон пытается совмещать не щадящую её работу со своим даром и семейным бытом. И если бы не любящий муж, стресс давно свёл бы её с ума.

В ролях

Основной состав

Второстепенный состав

Эпизоды

Разработка

Примечания

Ссылки 

Телесезоны США 2005 года